Сирил Эдвин Блэк () (10 сентября 1915; Брайсон-Сити, штат Северная Каролина, США — 18 июля 1989; Принстон, штат Нью-Джерси) американский историк, профессор истории, учёный-международник, советолог. Один из крупнейших специалистов по вопросам истории международных отношений, а также внешней политики и истории Советского Союза.

Биография 
Блэк родился в болгаро-американской семье; его детство прошло в Турции и Болгарии.

В 1932—1934 годах Блэк учился в Американском колледже в Софии, Университете Безансона во Франции, а затем в Австро-американском институте (Вена) и в Берлинском университете (1933—1935). Окончил Университет Дьюка (1936) и магистратуру Гарвардского университета (1941).

В 1943—1946 годах Блэк был сотрудником Государственного департамента США и консультантом Министерства обороны США. В качестве сотрудника дипломатической службы он был помощником политического советника США в Союзной контрольной комиссии в Болгарии (1944—1945). Осенью 1945 года он был консультантом миссии Этриджа (), направленной в Болгарию, Румынию и СССР для составления отчёта о выполнении решений Ялтинской конференции. Власти Болгарии обвинили его наряду с другими членами миссии в осуществлении шпионажа. Блэк отвергал эти обвинения как «полностью сфабрикованные». После Второй мировой войны он участвовал в работе нескольких международных комиссий. В 1958 году он входил в состав делегации наблюдателей США на выборах в Верховный Совет СССР, где познакомился с Н. С. Хрущёвым.

Блэк начал преподавать в Принстонском университете в 1939 году, а в 1954 году получил ставку профессора, проработав там до выхода на пенсию в 1986 году. Блэк — инициатор курса изучения России на уровне бакалавриата. Он преподавал курсы русской истории, сравнительной революции и сравнительной модернизации. Блэк был именным профессором истории и международных отношений Дж. Макдоннела (англ. James S. McDonnell Distinguished Professor of History and International Affairs), именным профессором русской истории Дьюка (англ. Duke Professor of Russian History; 1961—1970, 1972—1983). С 1968 по 1985 год Блэк возглавлял Принстонский центр международных исследований (англ. Center of International Studies).

Блэк — автор и редактор ряда монографий и сборников, посвященных России и СССР. Его архив хранится в Библиотеке Принстонского университета.

Был женат на Коррин Мэннинг (англ. Corrine Manning). У супругов было двое детей, — сын и дочь.

18 июля 1989 года Блэк скончался от сердечной недостаточности в Медицинском центре Принстона в возрасте 73 лет.

Библиография

Автор 
 Understanding Soviet Politics: The Perspective of Russian History (1986)

Соавтор и редактор 
 Challenge in Eastern Europe (1954);
 Rewriting Russian History;
 Soviet Interpretation of Russia’s Past (1956);
 American Teaching About Russia (1959);
 The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change Since 1861 (1960);
 Communism and Revolution: The Strategic Uses of Political Violence (1964);
 The Modernization of Japan and Russia (1975).

Примечания

Литература 
Блэк, Сирил Эдвин // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — : Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Ссылки 
 Cook, Joan. Cyril E. Black, Former Professor Of History at Princeton, Dies at 73.
 Cyril E. Black Papers
 Cyril E. Black Books
 Cyril Black International Book Forum to focus on the future of the dollar

Советологи
Русисты США
Профессора Принстонского университета
Историки США